U 5, U5

Niemcy:
 U5 – linia metra w Berlinie
 U5 – linia metra w Monachium

Zobacz też:
 U-5